Pithiviers ist Name oder Namensbestandteil zweier französischer Gemeinden im Département Loiret:

 Pithiviers
 Pithiviers-le-Vieil

Siehe auch:
 Camp de transit de Pithiviers